Vanceboro (Maine) aux États-Unis
 Vanceboro (Caroline du Nord) aux États-Unis